Era Shopping Park Iași este un centru comercial în Iași, România. A fost dezvoltat de Omilos Group și deschis în septembrie 2008. Parcul are o suprafață închiriabilă de 50.000 metri pătrați și o parcare cu o capacitate de 2.500 locuri.

Parcul include mai multe magazine, iar ca ancore, hipermarketul Carrefour (15.440 mp) și magazinele Praktiker (9.350 mp), Mobexpert, Decathlon și Altex .

La finalizarea celei de-a doua etape a proiectului, Era Shopping Park Iași va avea 80.000 mp spații de închiriat.

Note

Legături externe 
www.era-iasi.ro - Site web oficial

Centre comerciale din Iași
Fondări în 2008